Слободин — русская фамилия; имеет женскую форму Слободина. Известные носители:
 
 Слободин, Рустем Владимирович (1936—1959) — участник тургруппы Дятлова, погибшей при невыясненных обстоятельствах на Северном Урале.

См. также 
  — название нескольких населённых пунктов.